Sezon 2014 w International GT Open – dziewiąta edycja serii wyścigowej International GT Open. Sezon rozpoczął się 3 maja na torze Nürburgring, a zakończył się 2 listopada na torze Circuit de Barcelona-Catalunya, po rozegraniu 16 rund.

Lista zgłoszeń

Kalendarz wyścigów

Klasyfikacja kierowców

Super GT

GTS

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona International GT Open

2014
2014 w sportach motorowych